Fratzer ist der Familienname folgender Personen:

 Frithjof Fratzer (1934–2010), deutscher Regierungsdirektor a. D., Jurist und Autor

Fratzer ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Fratzer Titler (1791–1849), schottischer Historiker und Schriftsteller, siehe unter Patrick Fraser Tytler